Emshwiller ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Emshwiller (1921–2019), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ed Emshwiller (1925–1990), US-amerikanischer Künstler
 Peter Emshwiller (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller